

Cinema
La guerra dei mondi (The War of the Worlds) – film diretto da Byron Haskin del 1953, tratto dal romanzo di H. G. Wells
La guerra dei mondi (War of the Worlds) – film diretto da Steven Spielberg del 2005, tratto dal romanzo di H. G. Wells
War of the Worlds - L'invasione – film diretto da David Michael Latt del 2005, tratto dal romanzo di H. G. Wells
War of the Worlds 2: The Next Wave – film diretto da C. Thomas Howell del 2008, sequel di War of the Worlds – L'invasione

Letteratura 
 La guerra dei mondi (The War of the Worlds) – romanzo di H. G. Wells del 1898
 La guerra dei mondi – saggio di Aldo Giannuli del 2005

Musica 
 War of the Worlds – EP dei Crimson Glory del 2000
 War of the Worlds – album split dei Bad Astronaut e degli Armchair Martian

Radio
The War of the Worlds – trasmissione radiofonica del 30 ottobre 1938 di Orson Welles, tratta dal romanzo di H. G. Wells

Televisione
La guerra dei mondi (War of the Worlds) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1988 al 1990, tratta dal romanzo di H. G. Wells
La guerra dei mondi – programma televisivo di Rai 3
War of the Worlds - evento di wrestling del 2014, prodotto dalla Ring of Honor e la New Japan Pro-Wrestling
La guerra dei mondi (The War of the Worlds) – miniserie televisiva britannica del 2019, tratta dal romanzo di H. G. Wells
War of the Worlds – serie televisiva del 2019, tratta dal romanzo di H. G. Wells

Teatro 
 Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds – musical del 1978, tratto dal romanzo di H. G. Wells

Videogiochi 
 War of the Worlds – videogioco arcade del 1982